Артюхов, Михаил:
 Артюхов, Михаил Васильевич (род. 1943) — советский спортсмен (лыжное двоеборье), мастер спорта СССР международного класса (1974).
 Артюхов, Михаил Фомич — старший механик Стахановской МТС Октябрьского района Сталинабадской области, Герой Социалистического Труда. Примечания